A 9-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Danemarca și Norvegia în perioada 7 decembrie - 19 decembrie 2010. A fost primul Campionat European găzduit de două țări.

Locuri competiție 
Trei orașe daneze și două norvegiene au fost selectate să găzduiască Campionatul European din 2010. Săli din Aalborg, Aarhus și Larvik au fost utilizate numai în cadrul rundei preliminare. A patra sală a fost situată în Lillehammer și a fost, de asemenea, una dintre cele două săli din rundă principală. Cealaltă a fost Arena MCH din Herning, care a fost utilizată în runda finală.

Calificări 
În total 16 echipe au participat la turneul final. Se calificaseră echipele Danemarcei și ale Norvegiei (țări gazdă), primele 5 clasate la Campionatul European din Macedonia și echipele care câștigaseră jocurile de calificare desfășurate în perioada 23 septembrie 2009 - 6 iunie 2010.

Echipe calificate 

1 Fontul îngroșat indică campioana din acel an

Runda preliminară 
Primele trei echipe clasate din fiecare grupă sunt calificate pentru runda principală și păstrează punctele acumulate împotriva celorlalte două echipe calificate.

Runda principală 

{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="8" style="border:0px solid #AAAAAA;font-size:90%"
|valign="top" style="border:1px solid #AAAAAA"|

|valign="top" style="border:1px solid #AAAAAA"|
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-align="center" bgcolor="#E0E0E0"
|width="75"|12 dec.
|width="110" align="left"|
|width="20"|21
|width="20"|23
|width="110" align="left"|
|width="100"|16h15
|-align="center"
|12 dec. 
|align="left"|
|25
|26
|align="left"|
|width="100"|18h15
|-align="center" bgcolor="#E0E0E0"
|width="75"|12 dec.
|width="110" align="left"|
|width="20"|24
|width="20"|19
|width="110" align="left"|
|width="100"|20h15
|-align="center" 
|14 dec. 
|align="left"|
|27
|19
|align="left"|
|width="100"|16h15
|-align="center" bgcolor="#E0E0E0"
|width="75"|14 dec.
|width="100" align="left"|
|width="20"|21
|width="20"|22
|width="100" align="left"|
|width="100"|18h15
|-align="center"
|14 dec.
|align="left"|
|width="20"|19
|width="20"|32
|align="left"||width="100"|20h15
|-align="center" bgcolor="#E0E0E0"
|15 dec. 
|align="left"|
|19
|31|align="left"||width="100"|16h15
|-align="center" 
|width="75"|15 dec.
|width="100" align="left"||width="20"|24|width="20"|19
|width="100" align="left"|
|width="100"|18h15
|-align="center" bgcolor="#E0E0E0"
|15 dec.
|align="left"|
|width="20"|13
|width="20"|35|align="left"||width="100"|20h15
|}
|}

 Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
18 decembrie 2010 11:30 (Herning)

 Clasament final 

 Echipa europeană 2010 
 Portar: 
 Extremă stânga: 
 Inter stânga: 
 Centru: 
 Pivot: 
 Inter dreapta: 
 Extremă dreapta:'''

Statistici

Top golgheteri 

Actualizat: 20 decembrie 2010
Sursa: SportResult.com

Note

Legături externe 
 Official site
 Euro-EHF page
 European Handball Federation
 Danish Handball Association
 Norwegian Handball Federation

2010 în handbal
Competiții de handbal
Handbal în Danemarca
Handbal în Norvegia
Campionatul European de Handbal Feminin